Бостандыкский район (ранее Калининский район) () — административно-территориальная единица города Алма-Аты. Образован в 1966 году.

История 
В связи с расширением территории города за счёт прилегающих земель и разукрупнением его Советского района (ныне Алмалинский), в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 31.01.1966 года была образована новая административная единица города – Калининский район, который 12 декабря 1995 года был переименован в Бостандыкский (, «свобода»). 

В начале 60-х открыла свои первые павильоны выставка достижений народного хозяйства — ВДНХ, возведены микрорайоны «Коктем −1» и «Коктем −2» началась реконструкция южных окраин города. Получил статус научно-исследовательского учреждения главный ботанический сад. Стали основой образования, культуры и науки района — Национальная библиотека Республики Казахстан, Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, Киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова, Казахский Национальный технический университет имени Сатпаева.

Бостандыкский район является самым молодёжным в городе Алматы, здесь обучаются более 71 тысяч студентов.

Строительный комплекс Бостандыкского района 
Эстафету возведения новых зданий в городе от одного из крупнейших домостроительных комбинатов в республике АДК приняли ведущие строительные компании района — «Базис-А» с её дочерними предприятиями. Особое внимание в районе уделяется строительству жилья для социально-незащищённых слоёв населения по Государственная жилищная программа предусматривает удешевление стоимости квартир, увеличение сроков ипотечных кредитов, снижение первоначальных взносов и ставок кредитования.

Район активно решает одну из самых трудных и значимых задач для города — снос ветхих зданий и сооружений и строительство комфортабельного жилья, отвечающего мировым стандартам. Введены в эксплуатацию новые жилые микрорайоны «Нурлы Тау», «Шахристан», «Айгерим», «Жана Гасыр» «Ботанический сад», «Тау Самал». Завершено строительство крупнейших торгово-развлекательных центров: «Мега Центр Алматы», «Алмалы», «АДК», «Есентай Молл» во многом уникальных не только для города, но и для страны. Экономику района двигают предприятия сферы услуг и промышленный сектор. Продукция таких компаний как «Кастинг», «Беккер и К», «Айгерим», «Логиком», знакома не только жителям города, но и всему Казахстану.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):

 казахи — 250 495 чел. (61,56 %)
 русские — 107 826 чел. (27,89 %)
 корейцы — 10101 чел. (2,47 %)
 уйгуры — 6 291 чел. (1,83 %)
 татары — 5 027 чел. (1,46 %)
 узбеки — 2 357 чел. (0,69 %)
 украинцы — 2 338 чел. (0,68 %)
 азербайджанцы — 1 699 чел. (0,49 %)
 турки — 1 570 чел. (0,46 %)
 немцы — 1 418 чел. (0,41 %)
 курды — 1 165 чел. (0,34 %)
 киргизы — 968 чел. (0,28 %)
 дунгане — 529 чел. (0,15 %)
 чеченцы — 488 чел. (0,14 %)
 другие — 5 054 чел. (1,47%)
 Всего — 343 541 чел. (100,00 %)

Территория района 
Настоящее время площадь района составляет 9 тыс. 943,2 гектара (в 2011 году было 2 тыс. 776 присоединено 720 гектаров по верхней части ул. Дулати, в 2012 году −269,1 гектаров: Восточнее мкр. Баганашыл, западнее ул. Дулати, южная граница Алматы).

Население района 
Численность населения — 326 469 человек, прирост — 10419 чел. Присоединены территории Карасайского района, в частности Большой Алматинский сельский округ, в котором расположены 4 населённых пунктов п. Алатау, мкр. Ерменсай, н. Нурлытау, п. Жайлау, с. Кокшокы, с. Алмарасан, часть с. Каргалы.

Медицинские организации района 
Республиканские организации
 Научный центр урологии им. ак. Б. У. Джарбусынова
 Научный центр педиатрии и детской хирургии

Городские организации
 Центральная городская клиническая больница
 Детская городская клиническая инфекционная больница города Алматы
 Городская клиническая инфекционная больница им. И.Жекеновой
 Центр детской неотложной медицинской помощи
 Кожно-венерологический диспансер
 Алматинский онкологический центр
 Центр по профилактике и борьбе со СПИД
 Городской центр паллиативной помощи ХОСПИС
 Центр психического здоровья
и многие другие.

Акимы 
 Слобадянюк, Александр Ануфриевич (1996)
 Шатов, Евгений Иванович  (01.1997 — 07.1997)
 Даримбетов, Байдалы Нуртаевич (05.1998 — 04.1999)
 Мурзин, Алмат Зарлыкович (1999 — 2002)
 Каримуллин, Амангельды Каримович (03.2002 — 26.05.2009)
 Аманжолова, Зауреш Джуманалиевна (27.05.2009 — 2013)
 Асанова, Раушан Есеновна (28.02.2013 — 02.2015)
 Торгаев, Беккали Нургалиевич (20.02.2015 — 25.09.2018)
 Рахимбетов, Алтай Ергазиевич (25.09.2018)

Примечания

Фотогалерея

Ссылки 
 Аппарат Акима Бостандыкского района

Объекты, названные в честь Михаила Калинина